Le qualificazioni del singolare  dello  Stockholm Open 2010 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del Stockholm Open  2010 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Marcel Granollers (ultimo turno)
 Ivan Dodig (Qualificato)
 Stefan Koubek (primo turno)
 Peter Luczak (primo turno)

 Benoît Paire (primo turno)
 Thomas Schoorel (Qualificato)
 Dieter Kindlmann (ultimo turno)
 Iván Navarro (primo turno)

Qualificati 

 Thomas Schoorel
 Ivan Dodig

 Matthias Bachinger
 Filip Prpic

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 2010
ATP World Tour 2010